Препихи могу бити:

 Препихи (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Препихи (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република